Пётр Иванович Потёмкин (—) — русский дипломат и военачальник во второй половине XVII века. Имел чины стряпчего, стольника, думного дворянина, окольничего и наместника боровского.

Биография 
Представитель дворянского рода Потёмкиных. Младший (второй) сын дворянина московского Ивана Гаврииловича Потёмкина. Старший брат — стольник и воевода Фёдор Иванович Потёмкин (? — 1695).

Дед Петра Ивановича, Гавриил Фёдорович (? — 1586), входил в состав русского посольства в Польшу в 1584 году.

Во время войны с Польшей Пётр Иванович был воеводой и возглавлял походы в земли неприятелей. Взял польский Люблин в 1655 году и шведский Ниеншанц в 1656 году.

Позже стал стольником и выполнял обязанности царского посла. Потёмкин возглавлял посольства в габсбургской Испании и Франции в 1667—1668 годах. Тогда были налажены регулярные дипломатические отношения между Испанией и Россией. Испанский художник Хуан Каррено де Миранда написал портрет Потёмкина, который сейчас находится в музее Прадо в Мадриде. Пётр Иванович отмечал про испанцев:

Во нравах своеобычны, высоки. Большая часть их ездят в каретах. Неупьянчивы: хмельного питья пьют мало, и едят по малуж. В Ишпанской земле будучи, Посланники и все Посольские люди в шесть месяцев не видали пьяных людей, чтоб по улицам валялись, или идучи по улицам, напився пьяны, кричали. Домостройные люди, наипаче всего домашний покой любят.

В 1670 году ездил с дипломатическими поручениями по Италии, Франции и Голландии. В 1674 году Потёмкин побывал в Вене, чтобы обсудить общие действия против польского короля Яна III.

В 1675 году посол в Англии и Дании.

Во время похорон царя Алексея Михайловича 30 января 1676 года нёс тело государя из дворца в Архангельский собор.

Думный дворянин с 1688 года. С 14 октября 1689 года второй судья Владимирского судного приказа. В 1692 году пожалован в окольничие.

В 1698—1699 гг воевода в Самаре.

Единственный сын — стольник и статский советник Степан Петрович Потёмкин.

Образ в литературе 
Пётр Иванович Потёмкин — главный герой исторического романа Виктора Кокосова «Струги на Неве», посвящённого русско-шведской войне 1656—1658 годов.

Примечания

Ссылки 

 Описание посольской деятельности Потёмкина в Испании
 
 

Думные дворяне
Военачальники Русского государства
Пётр Иванович
Участники Русско-польской войны 1654—1667 годов (Россия)
Стряпчие
Стольники (Русское государство)
Окольничие
Послы Русского государства в Испании
Участники Русско-шведской войны 1656—1658
Послы Русского государства в Дании
Послы Русского государства в Англии
Послы Русского государства во Франции
Послы Русского государства в Голландии
Послы Русского государства в Священной Римской империи
Воеводы Самары